Il singolare del Bausch & Lomb Championships 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Lindsay Davenport era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Mary Pierce.

Mary Pierce hanno battuto in finale 6–7, 6–0, 6–2 Conchita Martínez.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Bausch & Lomb Championships 1998